Константи́н Поздняко́в:
 Поздняков, Константин Игоревич (род. 1952) — российско-французский лингвист.
 Поздняков, Константин Фёдорович (1916—1985) — советский лётчик, Герой Советского Союза.